Franco Maraglino (Bissen, 1959. október 16.) luxemburgi futsal nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Luxemburgi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1998-ban terjesztette fel nemzetközi futsal játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) futsal bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2004-ben búcsúzott.

Sportvezetőként
A Luxemburgi Labdarúgó-szövetségnél a stadionok technikai feltételeit ellenőrző bizottság (CAF) tagja. A játékvezetők oktatását, mentorálását segíti.

Források 
 REFEREE - a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség lapja 2003/2004 szezon 7. kiadványa

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők
1959-ben született személyek
Élő személyek